El Carmen (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
 El Carmen (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy
 El Carmen (Chili), een gemeente in de Chileense regio Biobío
 El Carmen (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Norte de Santander
 El Carmen (Cuscatlán), een gemeente in het Salvadoraanse departement Cuscatlán
 El Carmen (La Unión), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Unión
 El Carmen (metrostation) van de metro van Madrid
 El Carmen (Valencia), een wijk van de Spaanse stad Valencia
 El Carmen (rivier), een rivier in Nicaragua